Система воинских званий в Народно-освободительной армии Китая претерпела несколько реформ за историю своего существования.

1955—1965 
Первая система воинских званий в НОАК была создана в 1955 году «Положением о прохождении службы офицерами Народно-освободительной армии Китая» ().

1965—1988 
В 1965 году система воинских званий в КНР была упразднена указом Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и не была восстановлена до 1988 года.

1988—1993 
В 1988 году в КНР было принято новое «Положение об воинских званиях офицеров НОАК» (), восстановившее воинские звания в китайской армии, при этом из иерархии исчезли звания маршальского ранга, а также звание капитана.

1993—1994 
В 1993 году звания фельдфебеля и специалиста были заменены восемью новыми унтер-офицерскими званиями.

1994—1999 
В 1994 году было упразднено звание генерала первого класса. За все время своего существования оно не было никому присвоено.

1999—2009 
В 1999 году звания фельдфебелей, специалистов и сержантов были заменены званиями старшин.

Современная система званий (c 2009 года) 
В 2009 году звания старшин были упразднены; их заменили звания унтер-офицеров и сержантов. С погон младшего командного состава была убрана звезда.

См. также 
 Генерал-полковник НОАК

Примечания 

 Комментарии

Народно-освободительная армия Китая
КНР
КНР